Sirius pode referir-se a:

Ciência e tecnologia 
Sirius - estrela alfa da constelação de Cão Maior
Sirius (acelerador de partículas) - acelerador de partículas brasileiro
NHi Sirius (H-21) - navio-hidrográfico da Marinha do Brasil
Sirius (satélite) - satélites de comunicação operados pela SES Sirius
Sirius W - satélite de comunicação geoestacionário
Sirius 3 - satélite de comunicação geoestacionário

Comunicações 
Sirius XM Holdings - empresa estadunidense de radiodifusão
Sirius Satellite Radio - prestador de serviço de rádio via satélite

Cultura 
Sirius Black - personagem da série Harry Potter
Sirius B - álbum de estúdio da banda sueca Therion
SiriuS - banda portuguesa de melodic black metal

Esportes 
Idrottsklubben Sirius - clube de futebol sueco

Desambiguação